Режиналдо Артур Файфе (; 14 июня 1990, Келимане, Мозамбик) — мозамбикский футболист, нападающий сборной Мозамбика.

Карьера 
Футбольную карьеру начал в 2013 году в составе клуба «Насьонал». В 2015 году стал игроком португальского клуба «Санта-Клара».

В 2016 году перешёл в клуб «Люфтетари», за который провел 32 матча. В 2017 году подписал контракт с албанским клубом «Кукеси».

Достижения

Командные 
 «Кукеси»
 Обладатель Кубка Албании: 2018/19

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата Албании: 2018/19 (13 голов)

Футболисты Мозамбика
Игроки сборной Мозамбика по футболу
Игроки ФК «Насьонал» Фуншал
Игроки ФК «Санта-Клара»
Игроки ФК «Люфтетари»
Игроки ФК «Лачи»
Игроки ФК «Кукеси»
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Кайсар»